Стевиця Ристич (Стевица Ристиќ. 23 травня 1982 , Вршац ) — македонський футболіст сербського походження
 Братислав Ристич (Bratislav Ristić, 21 січня 1980 , Ниш ) — сербський футболіст